André Paul Clavaud (1803-1874) : officier de marine français ;
 François Daudin Clavaud (1959- ) : musicien français.